Hyalohelicomina är ett släkte av svampar. Hyalohelicomina ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hyalohelicomina